Forochel è una regione di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J.R.R. Tolkien. È il nome delle terre che vanno dalle sponde della Baia di Ghiaccio (Ice Bay in molte mappe), situata all'estremo nord della Terra di Mezzo, ai confini con l'Arnor e il Forodwaith.

Originariamente, questa regione faceva parte del Forodwaith. Prese il nome di "Forochel" solo in seguito alla Guerra d'Ira, a causa dei grandi cambiamenti che questi ed altri territori subirono.

Da quanto si può ritrovare negli scritti del Silmarillion, ed anche nelle appendici del Signore degli Anelli, è descritta come un luogo freddo, inospitale, il cui mare è perennemente ricoperto da una coltre di ghiaccio, ma soprattutto, è il luogo dove si inabissarono due dei Palantír, nella nave che li trasportava assieme a Re Arvedui, ultimo sovrano di Arnor.

Regioni della Terra di Mezzo